

Persone
Enea Arnaldi (1716-1794) – scrittore e architetto italiano della Repubblica di Venezia
Francesco Arnaldi (1897-1980) – latinista, lessicografo e accademico italiano
Matteo Arnaldi (2001-) – tennista italiano
Rinaldo Arnaldi (1914-1944) – militare e partigiano italiano
Girolamo Arnaldi, (1929-2016) – storico e medievalista, figlio del latinista Francesco
Matteo Annibale Arnaldi (1801-1859) – generale italiano 
Roberto Arnaldi, noto anche come Robertino (1941-2012) – conduttore radiofonico, paroliere e cantante italiano
Arnaldi (famiglia) – famiglia patrizia vicentina

Altro
Villa Arnaldi – edificio di Meledo di Sarego, provincia di Vicenza

Pagine correlate
Palazzo Arnaldi (disambigua)
Arnaldo, antroponimo